Great Southern bezeichnet:

 Great Southern Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Great Southern (Western Australia), Region in Western Australia
 Great Southern Highway, Fernstraße in Western Australia
 Great Southern Railway, Eisenbahnverkehrsunternehmen in Australien

Siehe auch:
 Great Southern Railway (Begriffsklärung)